Antonio Barrera (né en 1976), matador espagnol ;
 Bernard Barrera (né en 1962), général d'armée de l'armée de terre française ;
 Édouard Barrera (1836-1903), amiral et préfet maritime français ;
 Francisco Barrera (1595-1658), peintre baroque espagnol ;
 Heribert Barrera i Costa (1917-2011), homme politique catalan ;
 Marco Antonio Barrera (né en 1974), boxeur mexicain ;
 Martí Barrera (1889-1972), homme politique catalan ;
 Melissa Barrera (née en 1990), actrice mexicaine ;
 Miguel Barrera (1978-), boxeur colombien ;
 Stefano Barrera (né en 1980), escrimeur italien, pratiquant le fleuret ;
 Vicente Barrera (né en 1968), matador espagnol ;
 Guillaume Barrera (né en 1968), philosophe français.

Nom composé 
 Alberto Carrasquilla Barrera (né en 1959), économiste et homme politique colombien.